Григорий Дмитрий:
 Левитский, Дмитрий Григорьевич (ум. 1856) — воспитанник и профессор Московской духовной академии, писатель.
 Левитский, Дмитрий Иванович  (в ряде источников — Левицкий; ум. 1825) — профессор ММХА, акушер, переводчик, автор ряда научных трудов.